„Мисията невъзможна 7: Пълна разплата – част втора“ е американски филм на режисьора Кристофър Маккуори. Филмът ще бъде продължение на „Мисията невъзможна 7: Пълна разплата – част първа“ (2023) и ще бъде осмият и последен филм от филмовата поредица „Мисията невъзможна“.

Круз ще изиграе за осми път главния герой на поредицата – Итън Хънт, роля, която той играе в продължение на 28 години. Очаква се това да бъде неговата последна поява в поредицата. Винг Реймс, Хенри Черни, Саймън Пег, Ребека Фъргюсън, Ванеса Кърби, Хейли Атуел, Шей Уигъм, Пом Клементиеф и Есай Моралес ще се въплътят в ролите си от предишните филми.

Филмът се очаква да бъде пуснат по кината в САЩ на 28 юни 2024 г. от „Парамаунт Пикчърс“. Очакваше се филмът да излезе на 5 август 2022 г., 4 ноември 2022 г. и 7 юли 2023 г. но датата е непрекъснато отлагана поради коронавирусната пандемия.

Източници

Външни препратки 
 
 

Филми от 2024 година
Филми на „Парамаунт“
Американски шпионски филми
Американски екшън трилъри
Филми, базирани на сериали
Филми на Кристофър Маккуори